Ел Игито има више значења:

 Ел Игито (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Игито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Игито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Игито (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику